«Бы́тень» () — остановочный пункт неподалёку от одноименного поселка и поселка Приборово.

Железнодорожная платформа находится между станциями Лесная и Доманово.
В двух километрах от остановочного пункта проходят трассы  и .

Примечания

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси 

Остановочные пункты Брестского отделения Белорусской железной дороги